Харакс — стародавній порт у Перській затоці
 Харакс — місто елліністичної доби у Месопотамії
 Харакс — місто римської доби у Віфінії
 Харакс — римське укріплене поселення в Криму
 Харакс — найпівденніший мис Криту

Див. також 
 Харакський парк